Страна́ тене́й:

 «Страна теней» — фильм режиссёра Ричарда Аттенборо (Великобритания, 1993). 
 «Страна теней» — танцевальный спектакль театра Pilobolus.